Chamarajanagar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Chamarajanagar (ort), Karnataka, 
 Chamarajanagar (distrikt), Karnataka, 
 Chamarajanagar (underdistrikt) Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar